Gruben ist der Familienname folgender Personen:
 Gruben (Adelsgeschlechter) – mehrere deutsche Adelsfamilien

 Franz von Gruben (1774–1848), preußischer Landrat im Kreis Ahrweiler
 Franz Josef von Gruben (1829–1888), deutscher Jurist, Domänenverwalter und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Gottfried Gruben (1929–2003), Bauforscher und Professor an der Technischen Universität München
 Hervé de Gruben (1894–1967), belgischer Diplomat
 Ignatz von Gruben († 1874), deutscher Richter und Parlamentarier
 Karl Klemens von Gruben (1764–1827), Weihbischof von Erzbistum Köln und Bistum Osnabrück
 Peter Joseph von Gruben (1773–1851), Politiker im Großherzogtum Hessen und dort Minister und Landtagsabgeordneter
 Petrus von Gruben (* als Franz Georg von Gruben; † 1831), Priester und Abt des Klosters Hardehausen
 Philipp Moritz von Gruben (1766–1828), königlich hannoverscher Generalmajor
 Tobias Gruben (1963–1996), deutscher Underground-Musiker

Gruben heißen folgende geographische Objekte:
 Gruben (Burghaun), Ortsteil der Gemeinde Burghaun, Landkreis Fulda, Hessen
 Gruben (Hochstadt am Main), Ortsteil der Gemeinde Hochstadt am Main, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Gruben (Oberstdorf), Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Gruben (Klipphausen), früherer Name von Scharfenberg, Gemeinde Klipphausen in Sachsen
 Gruben (Gemeinde Ramingstein), Ortsteil von Ramingstein, Bezirg Tamsweg, Land Salzburg
 Gruben (Gemeinde Thomatal), Ortsteil von Thomatal, Bezirg Tamsweg, Land Salzburg
 Gruben (Gemeinde Bad Aussee), Ortslage von Bad Aussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Gruben (Gemeinde Sankt Josef), Ortsteil von Sankt Josef, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Gruben (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ortsteil von Matrei in Osttirol
 Gruben (Gemeinde Oberlienz), Ortsteil von Oberlienz, Osttirol
 Gruben BE, Ortsteil von Saanen, Schweiz
 Gruben VS, Ortsteil von Oberems VS, Schweiz
 Gruben (Jámy), Ortsteil der Gemeinde Jámy, Tschechien

Siehe auch:
 Grube, Grüben
 Grupen
 Bernhard Gruben (Seenotrettungskreuzer)